Juovvavaretjärnarna är ett par småsjöar i Jokkmokks kommun i Lappland som ingår i Luleälvens huvudavrinningsområde:
Juovvavaretjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 735165-171389), sjö i Jokkmokks kommun 
Juovvavaretjärnarna (Jokkmokks socken, Lappland, 735179-171347), sjö i Jokkmokks kommun